Ebnöther ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ebnöther (1909–1947), Schweizer Missionar und Märtyrer 
 Josef Ebnöther (* 1937), Schweizer Maler und Grafiker 
 Luzia Ebnöther (* 1971), Schweizer Curlerin
 Marcel Ebnöther (1920–2008), Schweizer Industrieller und Kunstsammler